A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Vincennes:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1826 a 1865.
 : um cruzador pesado da  que serviu de 1937 a 1942.
 : um cruzador rápido da  que serviu de 1944 a 1946.
 : um cruzador de mísseis guiados da  que serviu de 1985 a 2005.